Ras al-Ayn, que en árabe significa "Cabeza del manantial", puede referirse a:

Lugares 

Israel
Antipatris, una ciudad antigua construida por el Imperio romano, conocida en algún momento como Ras al-Ayn, un pueblo árabe palestino despoblado en la década de 1920. 
Ras al-Ein, un pueblo.
 El nombre en árabe de Rosh HaAyin.

Marruecos
Ras El Ain, un pueblo.

Siria
Ras al-Ayn (Hasaka), una ciudad en la gobernación de Hasaka.
Ras al-Ayn (Damasco), un pueblo en la gobernación de la campiña de Damasco.
Ras al-Ayn Qibli, un pueblo en la gobernación de Alepo.

Jordania
Ras El Ain, un distrito en Amán.